Kersh ist der Familienname folgender Personen:

 David Kersh (* 1970), US-amerikanischer Country-Sänger
 Gerald Kersh (1911–1968), britisch-amerikanischer Schriftsteller